Mathlouthi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mathlouthi (* 1987), französischer Fußballspieler
 Aymen Mathlouthi (* 1984), tunesischer Fußballtorhüter
 Emel Mathlouthi (* 1982), tunesische Sängerin und Songwriterin
 Hamza Mathlouthi (* 1992), tunesischer Fußballspieler